Монтпилиер (анг. Montpelier) — название населённых пунктов и иные топонимы в США.

  — город в штате Айдахо.
 Монтпилиер — административный центр штата Вермонт.
  — населенный пункт без статуса муниципалитета, пригород Ричмонда в штате Виргиния, названный по одноимённой усадьбе:
  — расположенная рядом с ним усадьба президента Дж. Мэдисона.

См. также 
 Монпелье